Эли́забет Айри́н Бэнкс (; род. 10 февраля 1974, , Массачусетс, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Получила широкую популярность в 2000-х годах.

Биография 
Бэнкс родилась в Питтсфилде (Массачусетс). Она старшая из четырёх детей Энн и Марка Митчеллов. Её отец был рабочим на заводе General Electric, а мать работала в банке. Ещё ребёнком Элизабет принимала участие в детской игровой передаче Finders Keepers на канале Nickelodeon. После школы Элизабет поступила в Пенсильванский университет, который окончила с отличием, а в 1998 году завершила учёбу в American Conservatory Theater.

Бэнкс изменила своё имя, чтобы её не путали с актрисой Элизабет Митчелл. Она дебютировала в независимой картине «Капитуляция Дороти» под именем Элизабет Кэйси. Бэнкс известна по своим ролям в «Фаворите» режиссёра Гэри Росса, в фильме «Высоты» Криса Террио, в фильме «Сорокалетний девственник» Джадда Апатоу, «Человек-паук» (роль Бетти Брант) и комедии «Жаркое американское лето».

В мае 2006 года она появилась в финале 5-го сезона комедийной драмы канала NBC «Клиника» в роли доктора Ким Бриггс. Её дебют был настолько успешен, что затем её несколько раз возвращали в сериал. В 2008 году Бэнкс сыграла роль первой леди США Лоры Буш в фильме Оливера Стоуна «Буш». В 2012 году вышел фильм «Голодные игры», где Элизабет сыграла роль Эффи Тринкет.

Заняла 75 место в списке «99 самых желанных женщин 2015» по версии .

В 2018 году вместе с Мелиссой Маккарти и Майей Рудольф снялась в комедии «Игрушки для взрослых». В 2019 вышел фильм «Ангелы Чарли», в котором Бэнкс выступила режиссёром, соавтором сценария и исполнительницей одной из главных ролей. Коммерческий успех фильма оказался ощутимо меньше ожидаемого; актриса объяснила это царящими в обществе «мужскими стереотипами».

В 2023 году, выступила в роли режиссёра кинокартины "Кокаиновый медведь", в жанре комедийный триллер, с участием Рэя Лиотты. Это была его последняя роль.

Личная жизнь 
 года Бэнкс вышла замуж за Макса Хандельмана, с которым дружила ещё с колледжа. Для скрепления брака она перешла в иудаизм. В марте 2011 года у супругов родился первенец, сын Феликс. Мальчика для пары выносила суррогатная мать. Элизабет в течение нескольких лет пыталась забеременеть, но это и последующее лечение были безуспешны. В ноябре 2012 года у пары родился второй сын Магнус Митчелл, которого тоже выносила суррогатная мать.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии «Золотая малина»
Прозелиты в иудаизме
Женщины-режиссёры США
Ангелы Чарли
Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Питтсфилда (Массачусетс)
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы коммуникаций Пенсильванского университета